

Patronyme

 Jacques Lacomblez (1934- ), peintre, dessinateur et poète belge surréaliste ;
 Paul Lacomblez (1855-1932), éditeur belge de la fin du  ;
 Yvan Lacomblez (1946- ), musicien, auteur, compositeur et interprète belge.